Division III i världsmästerskapet i ishockey för herrar 2017 spelades 10-16 april 2017 i Sofia i Bulgarien. I turneringen spelades först gruppspel där de två bästa från de två grupperna avancerade till semifinaler. Vinnaren av finalen, Luxemburg, avancerade till Division II B 2018.

Deltagande lag
Sex lag var kvalificerade till turneringen utifrån resultaten under VM 2016. Dessutom gjorde två nationer VM-debut. Bosnien och Hercegovina lämnade återbud några dagar innan turneringen, spelschemat gjordes inte om utan alla lagets matcher registrerades som förluster med 0-5.

 – Nedflyttat från Division II Grupp B 2016
 – 2:a i Division III 2016 
 – 3:a i Division III 2016 
 – 4:a i Division III 2016 
 – 5:a i Division III 2016 
 – 6:a i Division III 2016 
 – Debut 
 – Debut

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Semifinaler om plats 5-8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinaler

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Referenser

2017 i Bulgarien
Ishockey i Bulgarien
Ishockeysäsongen 2016/2017
Sportevenemang i Bulgarien
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2017